Helmet Peak kan syfta på:
 Helmet Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis
 Helmet Peak, British Columbia, en bergstopp i Kanada